Waitangi, terme māori qui signifie « eaux qui pleurent », désigne notamment en Nouvelle-Zélande :

Toponymes 
 Waitangi (Northland), commune située dans la Baie des Îles sur l'Île du Nord ;
 Waitangi (îles Chatham), port et établissement principal des îles Chatham ;

Hydronymes 
 La rivière Waitangi, cours d’eau du district Far North, dans l’Île du Nord ;
 La rivière Waitangi, cours d’eau du district de Whangarei, dans l’Île du Nord.

Traité 
 le traité de Waitangi, un des documents fondateurs de la Nouvelle-Zélande, nommé en honneur de la ville de Waitangi dans le Northland, où il fut signé ;
 le Waitangi Day, un jour férié fêté le  et honorant le jour où le traité en question fut signé.